Con il termine eremo di San Rocco si intendono tutte gli eremi cristiani sparsi per il mondo, intitolati, o cointitolati, al santo francese. La lista che segue è un elenco non esaustivo dei suddetti edifici.

Spagna 
Eremo di San Rocco ad Alcalá de Guadaíra;
Eremo di San Rocco a Alicante;
Eremo di San Rocco a Arnuero;
Eremo di San Rocco a Bilbao;
Eremo di San Rocco e della Vergine del capo a Burjassot;
Eremo di San Rocco a Elciego;
Eremo di San Rocco a Fortuna;
Eremo di San Rocco a Igea;
Eremo di San Rocco a Meruelo;
Eremo di San Rocco a Molina de Segura;
Eremo di San Rocco a Sant Joan d'Alacant;
Eremo di San Rocco a San Millán de la Cogolla;
Eremo di San Rocco a San Vicente de la Sonsierra;
Eremo di San Rocco a Soria;
Eremo di San Rocco a Tarancón;
Eremo di San Rocco a Vigo;
Eremo di San Rocco a Villasur de Herreros;
Eremo di San Rocco a Vitoria;

Pagine correlate 
Basilica di San Rocco
Cappella di San Rocco
Cattedrale di San Rocco
Chiesa di San Rocco
Oratorio di San Rocco
Santuario di San Rocco